Султанай:
 Султанай — деревня в Аскинском районе Башкортостана
 Султанай — село в Бардымском районе Пермского края